Фрон:

 Фрон — тауншип в округе Белтрами, Миннесота, США.
 Нур-Фрон — коммуна в губернии Оппланн в Норвегии

См. также 
 Нёйи-Сен-Фрон